John Cutler ist der Name folgender Personen:

* John Cutler (Händler) (~1608–1693), englischer Händler und Finanzmann
 John Cutler (Toningenieur) (* ~1945), amerikanischer Toningenieur und Musikproduzent 
 John Cutler (Segler) (* 1962), neuseeländischer Segler 
 John Charles Cutler (1915–2003), amerikanischer Arzt
 John Christopher Cutler (1846–1928), amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

Siehe auch:
 Jon Cutler (* 1969), US-amerikanischer DJ